El término Ley de Propiedad Intelectual puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Ley de Propiedad Intelectual en Chile;
 a la Ley de Propiedad Intelectual en España;
 a la propiedad intelectual en Ecuador.